Az 1931-es Mestaruussarja volt a finn nemzeti bajnokság második szezonja, nyolc csapat küzdött meg a bajnoki címért és a HIFK Helsinki csapata nyerte meg a bajnokságot.

Bajnokság végeredménye

Források 
 Finnország – Az első osztály tabelláinak listája az RSSSF-en

További információk 
 Hivatalos honlap 

Finn
Finn labdarúgó-bajnokságok